Sezon Ekstraligi białoruskiej rozgrywany na przełomie 2018 i 2019 roku jako 27. sezon rozgrywek o mistrzostwo Białorusi w hokeju na lodzie.

W poprzednim sezonie 2017/2018 w ekstralidze białoruskiej uczestniczyło 12 zespołów. W sezonie 2018/2019 rozgrywki zostały zreformowane. W myśl nowego regulaminu ekstraliga została podzielone na dwie grupy: A (mistrzowska) – skupiająca 8 drużyn oraz B (słabsze ekipy) – skupiająca 9 drużyn.

Ekstraliga A

Sezon zasadniczy 
W sezonie zasadniczym w Ekstralidze A rozegrano 56 kolejek, a pierwsze miejsce zajęła Junost' Mińsk.

 Tabela

Legenda:L = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, Pkt = Liczba zdobytych punktów, W = Wygrane, WpD = Wygrane po dogrywce lub karnych, PpD = Porażki po dogrywce lub karnych, P = Porażki (ogółem), G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, +/- Różnica bramek

Faza play-off

Ekstraliga B 
W Ekstralidze B rozegrano 48 kolejek, a pierwsze miejsce zajął Łokomotiw Orsza.

 Tabela

Legenda:L = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, Pkt = Liczba zdobytych punktów, W = Wygrane, WpD = Wygrane po dogrywce lub karnych, PpD = Porażki po dogrywce lub karnych, P = Porażki (ogółem), G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, +/- Różnica bramek

Nagrody 
Po zakończeniu sezonu przyznano nagrody indywidualne:
 Najlepszy bramkarz: Ihar Brykun (Junost' Mińsk)
 Najlepszy obrońca: Andriej Antonow (Junost' Mińsk)
 Najlepszy napastnik: Michaił Stefanowicz (Junost' Mińsk)
 Najlepszy młody zawodnik: Jauhien Oksientiuk (Junost' Mińsk)
 Najskuteczniejszy zawodnik całego sezonu: Michaił Stefanowicz (Junost' Mińsk) – 67 pkt. (39 goli i 28 asyst)
 Najbardziej Wartościowy Zawodnik (MVP) w fazie play-off: Andriej Antonow (Junost' Mińsk) – +16
 Najlepszy trener: Siergiej Puszkow (Nioman Grodno)
 Najlepszy sędzia: Uładzimir Naliwajka (Mińsk)
 Najlepsza arena: Cziżowka-Ariena (Junost' Mińsk)

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Hokej na lodzie na Białorusi
2018 w hokeju na lodzie
2019 w hokeju na lodzie
2018 na Białorusi
2019 na Białorusi